Булатово — название населённых пунктов в России:

 Булатово — село в Алтайском районе Алтайского края.
 Булатово — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Булатово — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Булатово — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Булатово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Булатово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Булатово — село в Козельском районе Калужской области.
 Булатово — деревня в Верхнекамском районе Кировской области.
 Булатово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Булатово — деревня в Боготольском районе Красноярского края.
 Булатово — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Булатово — село в Куйбышевском районе Новосибирской области.
Булатово — деревня в Омском районе Омской области, в 2004 г. включена в состав г. Омска.
 Булатово — деревня в составе Александровского района Пермского края.
 Булатово — посёлок в Красновишерском районе Пермского края.
 Булатово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Булатово — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.
 Булатово — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Булатово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Булатово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Булатово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Булатово — деревня в Уйском районе Челябинской области.
 Булатово — деревня в Вурнарском районе Чувашии.
 Булатово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Булатово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Булатова